Badiou ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Badiou (* 1937), französischer Philosoph
 Franck Badiou (* 1967), französischer Sportschütze